City West (auch in der Schreibweise City-West) bezeichnet in verschiedenen Großstädten ein westlich gelegenes Stadtzentrum („City“).

Beispiele:

 City West (Berlin)
 City West (Frankfurt am Main)